Malefactor é uma banda brasileira de death Metal formada em 1991 na cidade de Salvador, Bahia.

História 
No ano de 1991, os amigos Vladimir Senna (guitarra e vocal) e Alexandre Deminco (bateria) decidiram formar um novo grupo de metal extremo no Brasil. Após algumas idéias, o grupo optou pelo uso do nome Malefactor. Somente no ano seguinte o grupo fez sua primeira gravação, já contando com Valdo Jr. no baixo e Danilo Coimbra na guitarra, mas esta foi usada somente como uma pré-produção, não sendo efetivamente divulgada no underground. No final de 1992 ocorre a primeira apresentação no Festival Halloween com mais nove bandas de metal do cenário de Salvador.

Sickness 
Em 1993, Vladimir adota o pseudônimo Lord Vlad, uma homenagem ao mago Aleister Crowley (Lord Vlad Luciferian) e passa a se concentrar somente nos vocais, ficando Ricardo Oitaven como segundo guitarrista. Alexandre nesta época precisou sair do grupo e foi substituído por Ivan Braga.

Com esta formação o Malefactor grava sua primeira demo, Sickness. Contando com um músico de apoio para os teclados ao vivo, a banda se apresentou ao lado de vários grupos, sendo convidado para apresentar-se no lançamento do álbum Goetia do Mystifier. Uma série de shows passam a ocorrer e desentendimentos ideológicos fazem com que o grupo fique sem baterista e sem tecladista.
Em 1994, a banda gravou a faixa "Cruciform Slaughter" para ser lançada numa coletânea de um selo baiano, mas o proprietário do selo morreu e até hoje esta faixa mantém-se inédita.

Into the Black Order 
Já sem baterista, o grupo contratou o produtor austríaco Ephendy Steven, que trabalhou como engenheiro de som na Europa de bandas européias como Kreator, Assassin, Destruction, Sodom e outras. Junto com Steven é produzido a promo-tape "Into the Black Order". A bateria foi gravada por um velho amigo da banda, Vicente Azevêdo (Carnified).  A fita foi distribuída em todos os continentes, sendo lançada oficialmente nos Estados Unidos pelo selo The Wild Rags Records.

Uma das faixas do tape chamada "Sacramental Embrace", que saiu na coletânea The Winds of a New Millenium Act 2, além de ser divulgada em várias coletâneas de fanzines e distribuidoras do país e do exterior. Com a saída de Ricardo Oitaven e Valdo Jr. a banda se desestabiliza, ficando apenas Danilo e Vlad no grupo.

No ano de 1996, após alguns testes frustrados com alguns músicos, uma nova formação completa é apresentada com a volta de Alexandre Deminco ao seu posto, trazendo consigo o baixista Roberto Souza, o guitarrista Jafet Amoêdo e a tecladista Elaine. Assim, a banda rompeu um hiato de três anos sem se apresentar ao vivo. Elaine se muda para a Noruega, sendo rapidamente substituída pelos tecladistas Luciano Veiga e Ovídio Amoêdo.

Em 1997, o Malefactor lança uma faixa nova, "Under the Law of the Sword", na coletânea DoisDaBahia, com nove bandas de metal baianas, sendo uma prévia do primeiro álbum.

Celebrate Thy War 
Em 1999, a banda lança seu primeiro álbum, Celebrate Thy War, pelo selo paulista Megahard Records.

The Darkest Throne 
Em 2001, Jafet é substituído por Martin Mendonça (ex- Mercy Killing/ Gridlock / Cascadura - atual Pitty) e gravam o álbum The Darkest Throne, sendo que Jafet gravou metade das músicas.

O grupo parte para uma turnê de 30 dias pela Europa, levando Wallace Guerra na segunda guitarra e Marcelo Antunes como músico de apoio, pois Roberto teve inúmeros problemas na época, não podendo ir na turnê.

Na Bélgica o Malefactor se apresentou no Marching Evil Festival, ao lado de bandas da Bélgica (Iconoclasm), França (Sword e Arkhon Infaustus), e Inglaterra (Adorior e Throne of Nails). Na Alemanha, o Malefactor fez uma mini-turnê ao lado das bandas Pandemia e Fleshless, ambas da República Tcheca.

Na volta ao Brasil, Wallace foi substituído por Ricardo Sanct (atual Veuliah) e a The Darkest Tour passou por 12 estados do país, três países (Alemanha, Portugal e Bélgica). Na turnê, a banda ainda abriu shows para grupos como Angra, Destruction, Kreator e Monstrosity (Estados Unidos).

Barbarian 
Em 2003, o grupo volta a contar com Jafet Amoêdo, assina com o selo brasileiro Maniac Records e grava Barbarian, cuja produção ficou a cargo de Jerônimo Cravo, especialista em gravar heavy metal, que residia nos Estados Unidos, trabalhando como produtor e engenheiro de som do clube metálico Whiskey A-Go-Go (local onde foi gravado o DVD do grupo norte-americano Death).

A banda gravou um videoclipe para a faixa "Followers of the Fallen", que vem como faixa multimídia no CD.

Centurian 
Em 2006 o Malefactor foi o único representante sul-americano no maior festival de heavy metal do mundo, o Wacken Open Air, sendo este o primeiro show da turnê do novo álbum Centurian. Logo em seguida, a banda tocou no Brasil Metal Union, o maior festival do gênero do país.

O disco Centurian trouxe participações especiais de nomes como Marcelo Pompeu (Korzus), Nathan Thrall (ex-Avec Tristesse), Sandra Félix e Eduardo Pinho (Ópera do Teatro Municipal de São Paulo) e novamente foi lançado pela Maniac Records. Em 2008 os dois últimos discos foram relançados no Brasil pela Mutilation Records e com distribuição na Europa via Displeased Records (Borknagar, Blasphemy, Máster, Agathocles, Arcturus)

Anvil of Crom 
Gravado durante todo o ano de 2012, o álbum foi lançado no primeiro trimestre de 2013, sendo o quinto álbum nesses 21 anos de carreira. O disco saiu pela Eternal Hatred Records (Brasil) e recebeu ótimos reviews em variadas revistas, webzine e zines. A banda começou sua turnê nacional se apresentando em Varginha, Minas Gerais, no festival Roça N Roll, uns dos maiores festivais nacional de heavy metal do Brasil, onde gravou seu primeiro DVD com lançamento previsto para o fim de 2015.

Reformulação do grupo 
Durante 2015 a banda continuou sua tour do “Anvil of Crom”, e ao final da mesma, em 2016, houve uma reformulação total no line -up. A banda passou a contar com três integrantes oficiais: Lord Vlad (Vochaos/Bass), Jafet Amoêdo (Guitars) e Danilo Coimbra (Guitars), contando com Thiago Nogueira (ex-Headhunter DC/Tharsis/Ungodly/Scrupulous) na gravação do album e alguns shows.

Esta formação gravou o novo disco "Sixth Legion". Antes do lançamento do novo álbum, foram relançados os dois primeiros álbuns, "Celebrate Thy War" e "The Darkest Throne" via Black Order Productions/Eternal Hatred Records. Durante apresentação no Festival Palco do Rock em Salvador, o grupo teve Márcio Jordanne (Devouring/Proffano) como session drummer.

Sixth Legion 
O ultimo álbum, lançado via Black Order Productions, soa como um retorno ao som original das demo-tapes e do álbum "Celebrate Thy War", mesclado com a sonoridade épica encontrada em todos os álbuns do Malefactor e com a qualidade musical e de produção possíveis em 2017.

A banda começou uma tour nacional que irá terminar somente em 2020, e que deve chegar a outros países, fazendo a banda retornar às viagens internacionais após mais de uma década.

Logo após o lançamento do álbum, Daniel Falcão, velho amigo do grupo e baterista de bandas como Headhunter DC, Insaintfication e Vermis Mortem, é efetivado como novo baterista do Malefactor.

Integrantes 
Lord Vlad- Vocal e Baixo
Jafet Amoêdo- Guitarra
Danilo Coimbra- Guitarra
Daniel Falcão - Bateria

Discografia

Álbuns
Celebrate Thy War - 1999
The Darkest Throne - 2001
Barbarian - 2003
Centurian - 2006
Barbarian/Centurian (relançamento) - 2008
Anvil of Crom - 2013
Celebrate thy War in The Darkest Throne (relançamento) - 2015
Sixth Legion - 2017
Old Demons - 2021

Demos
Sickness - 1993
Into the Black Order - 1995

Videografia

DVD
Live BMU 2004

Clipes
(2003) "Followers of the Fallen"
(2012) "Blood of Sekhmet"
(2016) "Elizabathory"
(2017) "Counting The Corpses" - Live Video

Ligações externas 
 Facebook Oficial
 MySpace oficial
NovoMetal
Centurian Review

Bandas de metal extremo
Bandas da Bahia
Bandas formadas em 1991
Bandas de metal sinfônico
Bandas de death metal do Brasil